Йовичевич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Йовичевич, Игор (род. 1973) — хорватский футболист, полузащитник, ныне тренер.
 Йовичевич, Павле (1910—1985) — активный участник Народно-освободительной борьбы народа Югославии; югославский партийный и государственный деятель, Народный герой Югославии.